Пища:
 Пища — совокупность веществ, используемых для питания.
 Пища — село на Украине.

См. также 
 Пищевкус